Euornithes — природна група птахів, яка включає всі сучасні види і близькі до них викопні форми.

Філогенія 
Ця кладограма створена Лі та ін., 2014 на основі філогенетичного аналізу:

Примітки 

Птахи
Підкласи хордових